Ismael steht für:

 Ismael, biblische Person, erstgeborener Sohn Abrahams
 Ismael ben Elisa (um 70–135?), Tannait, siehe Rabbi Jischmael
 Ismael (Erzählung), Roman von Daniel Quinn (1992)

Ismael ist der Familienname folgender Personen:
 Luís Ismael, portugiesischer Schauspieler und Filmregisseur
 Valérien Ismaël (* 1975), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ishmael
 Ismael Cortinas, Stadt in Uruguay
 Ismail, die arabische Schreibweise
 İsmail, die türkische Schreibweise
 Ismajil, Stadt in der Ukraine